Ла Соледад де Абахо има више значења:

 Ла Соледад де Абахо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад де Абахо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику